Alcolea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcolea del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Alcolea (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Alcolea (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alcolea del Pinar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Alcolea (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar